Alella (gemeente), gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Alella (wijnstreek), wijnstreek in Spanje in de regio Catalonië
Alella (geslacht), geslacht van eenoogkreeftjes